Vives kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Vives
 José C. Vives

Robotskapade auktorsförkortningar